

Literatura 
 Rudin – powieść Iwana Turgieniewa

Osoby 
 Mary Ellen Rudin (1924-2013) – amerykańska matematyczka
 Walter Rudin (1921-2010) – amerykański matematyk